Schilling steht für:

 Schilling, in verschiedenen Währungen gebräuchliche Einheit
 Österreichischer Schilling, frühere österreichische Währung
 Kenia-Schilling
 Somalia-Schilling
 Somaliland-Schilling
 Tansania-Schilling
 Uganda-Schilling
 Wörgler Schilling, Schwundgeldexperiment in Wörgl 1932–1933
 Shilling, frühere Untereinheit des Pfund Sterling

 Benennungen nach der Währung Schilling:
 Schilling, 1979–1999 das Wirtschaftsmagazin des ORF, jetzt €co
 Schilling (Einheit), altes Maß verschiedener Anwendungen

 Schilling (Familienname), Familienname
 Schilling (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schilling (schlesisches Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Schilling von Cannstatt, schwäbisches Adelsgeschlecht
 Schilling (sächsische Familie)
 Schilling (Glockengießerfamilie)
 Schilling (baltisches Adelsgeschlecht), aus Dänemark stammendes estländisches Geschlecht mit Stammhaus Kalliküll
 Schilling (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schilling (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schilling (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Benennungen nach Trägern des Familiennamens Schilling
 Schilling-Test, nach Robert F. Schilling benanntes diagnostisches Verfahren zur Bestimmung der Vitamin-B12-Aufnahme im Dünndarm
 Schilling-Museum in Leipzig für Johannes Schilling
 Fahrradfabrik V. Chr. Schilling, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 F. M. Schilling, ehemalige Puppenfabrik in Sonneberg
 A. Schilling & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Schilling & Graebner, Architekturbüro
 Kraftwerk Schilling, schwerölbefeuertes Ölkraftwerk